Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 637 dans le monde.

 Route régionale 637 en Finlande 
 Route nationale 637 en France